Platylophus kan syfta på:

 Platylophus (djur) – en fågel i familjen kråkor (Tofsskrika)
 Platylophus (växter) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter